Velika Plana je lahko:
 Velika Plana, Prokuplje (Srbija)
 Velika Plana, Gospić (Hrvaška)
 Velika Plana, Podonavski okraj (Srbija)